Belford – paese del Northumberland, Regno Unito
 Belford – census-designated place della contea di Monmouth, New Jersey, Stati Uniti d'America